Sankt Andreas steht für:

 Andreas (Apostel), Heiliger, Person der Bibel
 Andreas von Kreta, Heiliger der Katholischen und Orthodoxen Kirche
 Andrea Corsini, Heiliger der Katholischen Kirche
 Andreas Avellino, Heiliger der Katholischen Kirche
 Andreas Bobola, Heiliger der Katholischen Kirche
sowie:
 Andreastag, Gedenktag des Apostels (30. November) 
 zahlreiche Kirchen, siehe Andreaskirche
 einige Klöster und Stifte, siehe Andreaskloster

Siehe auch: 
 Sankt Andrä
 Saint-André
 Saint Andrew, Saint Andrews
 San Andreas